Bei den Indian Ocean Island Games 2019 wurden vom 20. bis zum 26. Juli 2019 auf Mauritius in Beau Bassin-Rose Hill sieben Badmintonwettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Weblinks 
 https://nation.sc/articles/948/10th-indian-ocean-island-games-ioig-mauritius--july-19-28
 http://www.govmu.org/English/News/Pages/IOIG-2019-Mauritius-battles-its-way-to-badminton-finals.aspx

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Beau Bassin-Rose Hill